Alice Barrett (Nova Iorque, 19 de dezembro de 1956) é uma atriz estadunidense, mais conhecida por seu trabalho como Frankie Frame Winthrop em Another World, entre os anos de 1989 e 1996.

Filmografia

Televisão 
 2008 One Life to Live como Dr. Morrison
 2008 New Amsterdam como Dr. Evelyn Prender
 2006 Conviction como Kathleen Perry
 2001 The District como Sgt. Georgia Carson
 1997 Profiler como Colleen Brennehan
 1996 Another World como Frankie Frame Winthrop

Cinema 
 2007 The Sandpiper como Vickie Lang
 2005 Break a Leg como Lisa
 2003 Copelessness como Sarah
 1999 Sonic Impact como Shelly Peterson

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos